Bukle (iz francoščine boucler = kodrati)  je lahko:
 tkanina, ki je tkana ali pletena iz niti z drobnimi zankami, ki tvorijo zelo kosmato, krotovičasto površino
 zankasta ali vozličasta preja. Jopiči in puloverji iz te preje so zelo priljubljeni od 50. let  20. stoletja dalje.

Tkanine in vlakna